Ženská čtyřhra Silicon Valley Classic 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do deblové soutěže tenisového turnaje v San Jose hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl párNicole Melicharová-Martinezová a Květa Peschkeová, který na turnaji nestartoval společně. Melicharová do turnaje nezasáhla, spoluhráčkou Peschekeové se stala Ellen Perezová, se kterou dohrály v semifinále na raketách Dabrowské a Stefaniové.

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatsko-slovinský pár Darija Juraková a Andreja Klepačová, který ve finále zdolal nejvýše nasazenou kanadsko-brazilskou dvojici Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly po triumfu na Bad Homburg Open 2021 druhou trofej. Juraková vybojovala devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Klepačovou to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Luisa Stefaniová (finále)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (vítězky)
  Ellen Perezová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (odstoupily)
  Giuliana Olmosová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021